Luchthaven Talagi, de luchthaven van Archangelsk, oblast Archangelsk, Rusland
 Talagi (achternaam), een achternaam
 Toke Talagi, premier van Niue
 Talagi (ijsbreker), een Russische ijsbreker